Resultat från tävlingarna i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1936 i Garmisch-Partenkirchen.

Medaljörer

Resultat

Herrar

Deltagare
Totalt deltog 51 aktiva från 16 länder:

Källor

Externa länkar
Internationella olympiska kommitténs resultatdatabas
Officiell olympisk rapport
  

Nordisk kombination i Tyskland
Nordisk kombination-säsongen 1935/1936
1936
Sporter vid olympiska vinterspelen 1936